Robe steht für:
 Robe, Kleidungsstück
 Robe, tschechischer Hersteller professioneller Lichttechnik
 W. B. Robe & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1915)
 Robe Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1923)

Orte: 
 Robe, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Roby (Polen)
 Robe (Äthiopien), Stadt in Äthiopien

Personen:
 Alexander Robé (* 1975), österreichischer Gleitschirmflieger
 Alexander Robé, Pseudonym der Schriftstellerin Friedlinde Cap (* 1924) 
 Carl Robe (1801–1864), deutscher Justizrat und Abgeordneter
 Corneliu Robe (1908–1969), rumänischer Fußballspieler
 Frederick Robe (1801–1871), Gouverneur von South Australia
 Pierre Emmanuel Robe (* 1986), französischer Skispringer.

Siehe auch:

 Roben